Sarah Ellen puede referirse a:

 Sarah Ellen, actriz australiana.
 Sarah Ellen Roberts, santa popular inglesa enterrada en Perú acusada de vampirismo.